Lotan kan syfta på:

Finland 

 Lotan, Nykarleby, Österbotten, 
 Lotan, Korpo, Åboland, 
 Lotan (söder om Borstö, Nagu), Åboland, 
 Lotan (norr om Borstö, Nagu), Åboland, 
 Lotan, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar